«Осиное гнездо» () — художественный фильм, снятый в 2002 году французским режиссёром и сценаристом Флораном Эмилио Сири. Общие сборы картины составили 1 941 471 долларов. Аудитория картины составляла 150 000 человек.

Сюжет 
Суббота, 14 июля 2001 года. Лейтенант Элен Лабори — сотрудник французского спецназа. Ей, вместе с двумя бойцами итальянского и немецкого спецназа, приказано сопроводить Абедина Неджепа — главаря крупной албанской мафии. Он обвиняется в создании крупной сети проституции.

В этот же день Насер (Сами Насери) со своими друзьями, планируют ограбить большой торговый склад, в промышленной зоне, на окраине Страсбурга. Они врываются на склад, связывают двух охранников и начинают грабить контейнеры с аудиоаппаратурой и оргтехникой.

На шоссе А35, автоколонна, сопровождающая Абедина, попадает в засаду албанских террористов, которые пытаются освободить своего босса. Но Элен и её бойцам удается спастись и ускользнуть вместе с заключенным. Они укрываются на складе, в котором орудуют Насер со своей бандой. Вслед за спецназовцами к складу прибывают люди Абедина и окружают их. После первой обороны склада, спецназовцы, грабители и охранники объединяются для защиты от боевиков Нексепа. Военные, потеряв автоколонну, начинают поиски Лабори и её людей.

В конце концов албанцам удается прорваться на склад. Оставшиеся в живых Лабори, 2 «грабителя» и заключенный, прячутся в подвале. А охранник Луи взрывает вместе с собой склад и боевиков, находившихся внутри. Приехавшие полицейские и медики спасают выживших.

В ролях

Премьеры 
 Франция — 6 марта 2002 год
 Россия — 19 июня 2002 год
 DVD — 22 октября 2009 год

Съемочная группа 
 Режиссёр — Флоран Эмилио Сири
 Сценарий — Жан-Франсуа Тарновски
 Продюсеры — Клод Каррер, Гийом Годар
 Оператор — Джованни Фьоре Кольтеллаччи
 Композитор — Александр Деспла
 Художники — Бертран Зайтц, Доминик Каррара, Брижитт Кальве 
 Монтаж — Кристоф Данило, Оливье Гаджан

Ссылки 
 Осиное гнездо. Публикации
 официальный сайт фильма

Примечания 

Фильмы-боевики Франции
Детективные фильмы Франции
Фильмы-триллеры Франции
Фильмы Франции 2002 года
Фильмы Флорана Эмилио Сири